Wetware, album sastava The Cassandra Complex iz 2000.
 Wetware (mozak), izraz s zamišlju u svezi s računalima, ali primijenjen na biološke oblike a term drawn from the computer-related idea of hardware or software, but applied to biological life forms
 Wetware (biologija), biološke sastavnice
 Wetware (roman), biopunk roman Rudyja Ruckera iz 1988.
 Wetware računalo
 Wetware haker
 Wetware sučelje
 Lifeware